324 — железнодорожный разъезд (населённый пункт)  в Палласовском районе Волгоградской области в составе Эльтонского сельского поселения.

История 
Ранее назывался разъезд Сайгачный.

Население

География 
Находится возле границы с Казахстаном.

Приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 2 марта 2006 года № 76 «О пределах пограничной зоны на территории Волгоградской области», железнодорожный разъезд 324 км находится на территории пограничной зоны, непосредственно прилегающей к государственной границе Российской Федерации с Республикой Казахстан.

Инфраструктура 
Действует железная дорога, разъезд Сайгачный

Примечания

Ссылки 
 324 (железнодорожный разъезд)
 Железнодорожный разъезд 324 (Сайгачный) на Викимапии

Населённые пункты Палласовского района